Il gruppo della berthierite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della berthierite 
 Berthierite
 Clerite
 Garavellite

Note 

Berthierite